

Cabeça de série

 Rafael Nadal (Campeão)  
 Novak Djokovic (Semi Final)
 Roger Federer (Final)
 Andy Murray (Semi Final)
 Robin Söderling (Quartas de Final)
 Tomáš Berdych (Primeira Rodada)
 David Ferrer (Quarta Rodada)
 Jürgen Melzer (Segunda Rodada)
 Gaël Monfils (Quartas de Final)
 Mardy Fish (Terceira Rodada)
 Nicolás Almagro (Primeira Rodada)
 Mikhail Youzhny (Terceira Rodada)
 Richard Gasquet (Quarta Rodada)
 Stanislas Wawrinka (Quarta Rodada)
 Viktor Troicki (Quarta Rodada)
 Fernando Verdasco ''(Terceira Rodada)

<ol start="17">
 Jo-Wilfried Tsonga ''(Terceira Rodada)
 Gilles Simon ''(Quarta Rodada)
 Marin Čilić ''(Primeira Rodada)
 Florian Mayer ''(Segunda Rodada)
 Alexandr Dolgopolov ''(Terceira Rodada)
 Michaël Llodra ''(Primeira Rodada)
 Thomaz Bellucci ''(Terceira Rodada)
 Sam Querrey ''(Segunda Rodada)
 Juan Martín del Potro ''(Terceira Rodada)
 Milos Raonic ''(Primeira Rodada)
 Marcos Baghdatis ''(Segunda Rodada)
 Nikolay Davydenko ''(Segunda Rodada)
 Janko Tipsarević ''(Terceira Rodada)
 Guillermo García-López ''(Terceira Rodada)
 Sergiy Stakhovsky ''(Terceira Rodada)
 Kevin Anderson ''(Segunda Rodada)

Cruzamentos

Fase Final

Primeira Fase

Chave 1

Grupo 1
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1= Primeira Rodada 
| RD2= Segunda Rodada
| RD3= Terceira Rodada
| RD4= Quarta Rodada

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= R Nadal
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=62
| RD1-score01-3= 62
| RD1-score01-4= 6
| RD1-score01-5= 6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= J Isner
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3=7
| RD1-score02-4= 2
| RD1-score02-5= 4

| RD1-seed03=
| RD1-team03= S Giraldo
| RD1-score03-1=65
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=3
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04={{Nowrap| P Andújar}}
| RD1-score04-1=7
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 

| RD1-seed05=
| RD1-team05= P Cuevas
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=2
| RD1-score05-4= 1r
| RD1-score05-5= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Veić
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 3
| RD1-score06-5= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= D Gremelmayr
| RD1-score07-1=62
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3=3
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-seed08=28
| RD1-team08= N Davydenko
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 

| RD1-seed09=24
| RD1-team09= S Querrey 
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-score09-4= 6
| RD1-score09-5= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= P Kohlschreiber
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3=2
| RD1-score10-4= 4
| RD1-score10-5= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= I Ljubičić
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-score11-4= 
| RD1-score11-5= 
| RD1-seed12=
| RD1-team12= S Devvarman
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3=4
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= D Tursunov
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=3
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5= 1
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= X Malisse
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=3
| RD1-score14-3=6
| RD1-score14-4=3
| RD1-score14-5= 6

| RD1-seed15=
| RD1-team15=  J Mónaco
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=5
| RD1-score15-3=6
| RD1-score15-4= 4
| RD1-score15-5= 
| RD1-seed16=16
| RD1-team16=

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Chave 2

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

S
Torneio de Roland Garros - Simples masculino